Jaskinia Borsucza – jaskinia w Wąwozie Podskalańskim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Jaskinia Borsucza – jaskinia w Wąwozie Smardzowickim w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Jaskinia Borsuka – jaskinia w Wąwozie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej w miejscowości Dubie
 Jaskinia Borsuka – jaskinia w Wąwozie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej w miejscowości Jerzmanowice